Golmar puede referirse a varios lugares de Galicia:
Golmar, parroquia y lugar del municipio de Laracha.
Golmar, lugar de la parroquia de Cervo, en el municipio de Cedeira.
Golmar, lugar de la parroquia de Narla, en el municipio de Friol.
Golmar, lugar de la parroquia de Noceda, en el municipio de Lalín.
Golmar, lugar de la parroquia de Prógalo, en el municipio de Lugo.
Golmar, lugar de la parroquia de Brence, en el municipio de Puebla del Brollón.
Golmar, lugar de la parroquia de Roade, en el municipio de Sobrado.